Мирабелло:

 Мирабелло — коммуна в Италии.

См. также 
 Мирабелло-Саннитико — коммуна в Италии.
 Мирабелло-Монферрато — коммуна в Италии.
 Мирабелон